Die Scottish Football League First Division wurde 1978/79 zum vierten Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die vierte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1978/79 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Dundee, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1979/80 sicherte. Neben Dundee stieg auch der Zweitplatzierte FC Kilmarnock auf. Absteigen in die Second Division mussten der FC Montrose und Queen of the South. Torschützenkönig mit 28 Treffern wurde Blair Millar vom FC Clydebank.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1978/79 bei statto.com
 Scottish First Division 1978/79 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1978/79
1978 79